Yūbari – japońskie miasto na wyspie Hokkaido
 Yūbari – rzeka na wyspie Hokkaido
 Yūbari – góry na wyspie Hokkaido
 „Yūbari” – nazwa japońskich okrętów